El Carril kan syfta på:

Argentina 

 El Carril, Argentina, ort, Salta,

Dominikanska republiken 

 El Carril, Dominikanska republiken, ort,

Mexiko 

 El Carril, Mexiko, ort, Tlaquilpa,